A CECAFA-kupa a legrégebbi labdarúgó-torna Afrikában. Ez egy mára már a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség által is elismert és támogatott, a Közép- és kelet-afrikai Labdarúgó-szövetségek Tanácsa (angolul: The Council of Central and East African Football Associations, rövidítve: CECAFA) által rendezett labdarúgó-bajnokság az érintett afrikai régió labdarúgó-válogatottjai számára, melyek: Burundi, Dzsibuti, Eritrea, Etiópia, Kenya, Ruanda, Szomália, Szudán, Tanzánia, Uganda és Zanzibár. 

A 2005-ös és 2006-os bajnokságot az etióp-szaúdi-arábiai milliárdos, Mohammed al-Amudi sejk támogatta, így e két torna az ő nevét viselte.

A torna jogelődje a Gossage kupa, amelyet 37-szer rendeztek meg 1926 és 1966 között, majd később a kelet- és közép-afrikai kihíváskupa, amelyet 7. alkalommal rendeztek meg 1965 és 1971 között.

Gossage kupa 
A Gossage kupát Kenya, Uganda, Tanganyika és Zanzibár labdarúgó-válogatottjai számára rendezték. Kezdetben csak Kenya és Uganda mérkőzött meg ki-ki alapon a bajnoki címért, 1945-től Tanganyika, 1949-től Zanzibár is csatlakozott a szappangyáros William Gossage-ről elnevezett és szponzorált kupa csapataihoz.

Kelet- és közép-afrikai kihíváskupa 
A kelet- és közép-afrikai kihíváskupa a Gossage kupa jogutód bajnoksága, amelyet 1965 és 1971 között 7. alkalommal rendeztek meg Kenya, Uganda, Tanzánia és Zanzibár labdarúgó-válogatottjai számára.

CECAFA-kupa

Korábbi győztesek 

<div id="1">1 Nem játszottak a 3. helyért mérkőzést, így a bronzérem megoszlott.
<div id="2">2 Mivel Zambia meghívott csapatként nyerte a tornát, így a kupát Szudánnak itélték.

CECAFA-kupa győzelmek száma

Nemzetenkénti részvételek száma

Források 
rsssf.com 

Nemzeti labdarúgó-válogatottak tornái
fr:Coupe Kagame Inter-Club